Пракситея (, Praxithea) в древногръцката митология може да се отнася за:

 Пракситея (дъщеря на Диогенея), Наяда, съпруга на Ерихтоний (Атина); понякога също наричана и Пракситея I, сестра на Зевксипа и майка на Пандион I
 Пракситея, нимфа, Наяда и съпруга на Ерехтей II, понякога също наричана и Пракситея II
 Пракситея (дъщеря на Лео) (или Фаситея, Фраситея), дъщеря на Лео (Leos), синът на Орфей
 Пракситея (дъщеря на Теспий), майка с Херакъл на Нефос